IV. Albert Habsburg gróf (vagy Bölcs Albert); †1239
 IV. Albert osztrák herceg; 1377–1404